Alleanza anglo-prussiana può riferirsi a:
 Alleanza anglo-prussiana (1756), che ebbe luogo in occasione della Guerra dei sette anni;
 Alleanza anglo-prussiana (1788), che precedette di poco l'allargamento alla "Triplice alleanza" con la Repubblica delle Sette Province Unite.